Hans Dittmer ist der Name folgender Personen:

* Hans Dittmer (Fotograf) (1929–2016), schwedischer Fotograf und Kameramann
 Hans Dittmer (1893–1959), deutscher Pfarrer und Schriftsteller
 Hans Otfried Dittmer (1952–2018), deutscher Heilpraktiker, Autor und Verleger

Schiffsname:
 Hans Dittmer (Schiff), deutsches Seenotrettungsboot